

Patronymie
 Leopold Friedrich Ludwig von Wietersheim (1701-1761) est un général prussien.
 Gustav Anton von Wietersheim (1884-1974) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Wend von Wietersheim (1900-1975) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.